

Jornais

Brasil 
 Diário de Notícias (Bahia)
 Diário de Notícias (Porto Alegre)
 Diario de Noticias (Rio de Janeiro)

Portugal 
 Diário de Notícias (Portugal)
 Diário de Notícias da Madeira — um jornal madeirense

Outros países 
 Diario de Noticias (Espanha) — também conhecido como Noticias de Navarra

Desambiguações de jornais